

Geografia 
 
 Weston – quartiere di Toronto, appartenente alla municipalità di York, Ontario

  
 Weston – parrocchia civile del Cheshire
 Weston – paese dell'Herfordshire
 Weston – parrocchia civile del Lincolnshire
 Weston – parrocchia civile del North Yorkshire
 Weston – parrocchia civile del Northamptonshire
 Weston – parrocchia civile del Nottinghamshire
 Weston – parrocchia civile del Staffordshire
 Weston – parrocchia civile del Suffolk
 Weston-on-the-Green – parrocchia civile dell'Oxfordshire
 Weston-super-Mare – città del Somerset

   
 Weston – comunità non incorporata della contea di Las Animas, Colorado
 Weston – città della contea di Fairfield, Connecticut
 Weston – città della contea di Broward, Florida
 Weston – città della contea di Webster, Georgia
 Weston – città della contea di Franklin, Idaho
 Weston – città della contea di Aroostook, Maine
 Weston – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Weston – città della contea di Platte, Missouri
 Weston – villaggio della contea di Saunders, Nebraska
 Weston – census-designated place della contea di Somerset, New Jersey
 Weston – villaggio della contea di Cuyahoga, Ohio
 Weston – città della contea di Umatilla, Oregon
 Weston – città della contea di Collin, Texas
 Weston – città della contea di Windsor, Vermont
 Weston – capoluogo della contea di Lewis, Virginia Occidentale
 Weston – città della contea di Clark, Wisconsin 
 Weston – città della contea di Dunn, Wisconsin 
 Weston – città della contea di Marathon, Wisconsin 

 Sudafrica
 Weston – città della municipalità locale di Kouga

Persone 
 Edward Weston – fotografo statunitense
 Edward Weston – arciere statunitense
 Edward Weston – chimico, ingegnere e imprenditore statunitense
 Eric Weston – arciere statunitense
 Frank Weston Benson – pittore statunitense
 Harry Weston – cestista britannico
 Jack Weston – attore statunitense
 Jessie Weston – saggista britannica
 Josh Weston – attore pornografico statunitense
 George Weston – imprenditore canadese fondatore della George Weston Limited
 Maggie Weston (conosciuta anche come Margaret Weston) – attrice statunitense
 Michael Weston – attore statunitense
 Peter Henry Weston – botanico australiano
 Rhys Weston – calciatore gallese
 Richard Weston – politico britannico
 Richard Weston (botanico) – botanico britannico
 Richard Weston (agronomo) – agronomo britannico
 Simon Weston – attivista, scrittore e militare britannico
 Stanley Weston – cestista britannico
 Stephen Weston – antiquario, presbitero e letterato inglese
 Tom Weston-Jones – attore britannico

Altro 
 Weston – gruppo musicale punk rock statunitense
 Pila Weston – tipo di pila
 George Weston Limited – multinazionale canadese